Il doppio del torneo di tennis Roma Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Amir Hadad e Martín Vassallo Argüello che hanno battuto in finale Manuel Jorquera e Diego Moyano 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (semifinali)
 Amir Hadad /  Martín Vassallo Argüello (Campioni)

 Federico Luzzi /  Lovro Zovko (semifinali)
 Manuel Jorquera /  Diego Moyano (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roma Open 2003